Le psaume 115 peut désigner :
 le psaume 115 (113 B) : psaume 115 selon la numérotation hébraïque, psaume 113 B selon la numérotation grecque ;
 le psaume 116 (114-115) : psaume 116 selon la numérotation hébraïque, psaumes 114 et 115 selon la numérotation grecque.